Szőcs (Szőcsová), Szöcs (Szöcsová), Söč (Söčová) (< szőcs, szűcs, "koželuh") může být:
 Bernadette(-Cynthia) Szőcs (1995, Marosvásárhely (Târgu Mureș)), rumunská stolní tenistka
 Emőke Szőcs (1985, Csíkszereda (Miercurea Ciuc)), maďarský lyžař
 Ferenc Szőcs (1935, Ebed (Obid), okr.Nové Zámky), slovenský vědec maďarské národnosti, chemik a fyzik, a československý politik
 Hunor Szőcs (1992, Marosvásárhely), rumunský stolní tenista
 István Szőcs (1928, Marosvásárhely), rumunsko-maďarský spisovatel
 Géza Szőcs (1953, Marosvásárhely), rumunsko-maďarský spisovatel a politik
 László Szőcs (1984, Székelyudvarhely (Odorhei) ?), rumunský futsalista
 Michaela Szőcsová
 Ráchel Szőcs, née Ráchel Márton (1928, Magyardécse (Cireșoaia))
 Réka Szőcs (1989, Kolozsvár), maďarská fotbalový brankářka
 Zsuzsanna Szőcs ("Zsuzsa"), Szőcsová (1962, Budapešť), maďarská sportovní šermířka

Související články 
 Seciu
 Szűcs
 Suciu
 Koželuh, Kožuch
 Kožešník, Kožušník

Externí odkazy 
 

Maďarská příjmení